Dariusz Wojciechowski (ur. 1974) – polski piłkarz
 Dariusz Wojciechowski (ur. 1968) – polski kolarz